V. István néven ismert személyek:

 V. István magyar király
 V. István pápa
 V. István moldvai fejedelem